Adria város Olaszországban, Veneto régióban
 Adriai-tenger
 Adria-kőolajvezeték
 Adria keresztnév